Огнёвское сельское поселение — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Огнёвское сельское поселение — входит в Усть-Коксинский район Республика Алтай.
 Огнёвское сельское поселение — входит в Становлянский район Липецкой области.
 Огневское сельское поселение — входит в Пролетарский район Ростовской области.
 Огнёвское сельское поселение — входит в Казанский район Тюменской области.
 Огнёвское сельское поселение — входит в Каслинский район Челябинской области.